Andrewsianthus är ett släkte av bladmossor. Andrewsianthus ingår i familjen Scapaniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Andrewsianthus